Cage je lahko:

Priimek 
 John Cage, ameriški skladatelj in filozof
 Nicolas Cage, ameriški igralec in režiser

Naselje 
 Cage, Bosna in Hercegovina
 Cage, Hrvaška